De Engelse benaming voor de krijtrotsen van Dover
 The White Cliffs of Dover, een Amerikaanse film uit 1944